Die Toyota Racing Series ist eine Automobilrennserie für Formel-Rennwagen. Sie ist die höchste Monoposto-Rennserie in Neuseeland und wird seit 2005 jährlich ausgetragen.

Allgemeines 
Die Serie verfügt neben Fahrern aus Neuseeland über ein internationales Starterfeld.

Ehemalige Fahrer der Toyota Racing Series sind beispielsweise Wade Cunningham und Jay Howard (beide IndyCar Series), Brendon Hartley (Formel-1-Testfahrer) oder Chris van der Drift (Superleague Formula). In der Toyota Racing Series starteten neben jüngeren Rennfahrern aber auch Piloten, die bereits über einige Motorsporterfahrung verfügten, wie Matt Halliday, der zuvor schon in der Champ Car und A1GP angetreten war.

Im Rennkalender der Toyota Racing Series befindet sich der Große Preis von Neuseeland. Neben dem Macau Grand Prix und dem Grand Prix de Pau ist er einer der wenigen Rennveranstaltungen außerhalb der Formel-1-Weltmeisterschaft, die den Status eines nationalen Grand Prix hat.

Fahrzeug 
Das Monoposto basiert auf einem von dem italienischen Rennwagenbauer Tatuus entworfenen und hergestellten Kohlefasermonocoque nach dem FIA-Formel-3-Reglement. Das Chassis ist ein typischer Formelrennwagen mit Front- und Heckflügel, Winglets und vollverkleidetem Unterboden samt Diffusor. Angetrieben werden die Fahrzeuge von einem modifizierten 1,8-Liter-Toyota-Motor mit der Bezeichnung 2ZZ-GE. Er wird mit E85 Biokraftstoff betrieben und leistet etwa 160 kW (215 PS). Die Einheitsbereifung (Slicks) stammt von Michelin (vorne: 20/54-13, hinten: 24/57-13). Der Wagen hat ein Gesamtgewicht von etwa 480 kg.

Rennstrecken 
aktuelle Rennstrecken
 Feilding (seit 2005)
 Invercargill (seit 2005)
 North Waikato (seit 2009)
 Taupo (seit 2006)
 Timaru (seit 2005)

ehemalige Rennstrecken
 Hamilton (2008)
 Christchurch (2005–2008, 2015–2018)
 Pukekohe (2005–2008)

Punktesystem 
Jedes Rennwochenende werden drei Rennen ausgefahren. Das erste Rennen findet am Samstagnachmittag statt, die weiteren beiden am Sonntagvormittag und -nachmittag. In jedem Rennen wird das gleiche Punktesystem angewandt.

Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle der Toyota Racing Series (englisch)

Formel-Rennserie